Francisco Fernández peut faire référence à :

 Francisco III Fernández de la Cueva (1575-1637), noble, militaire, homme politique et diplomate espagnol  ;
 Francisco Fernández de la Cueva (1619-1676), vice-roi de la Nouvelle-Espagne du  au  ;
 Francisco Fernández de la Cueva y de la Cueva (1666-1724), vice-roi de la Nouvelle-Espagne du  au  ;
 Francisco Fernández Ordóñez (1930-1992), homme politique espagnol ;
  (1944-), diplomate espagnol ;
 Francisco Fernández Ochoa (1950-2006), skieur alpin espagnol ;
 Francisco Fernández Álvarez (1955-), homme politique espagnol ;
 Francisco Fernández (1955-), homme politique espagnol ;
 Francisco Fernández Torrejón (1975-), footballeur chilien.

Voir aussi